Gemeinde steht für:
 Gemeindebegriff im politisch-administrativen Kontext:
 Gemeinde, administrative Einheit der staatlichen Verwaltung (politische Gemeinde)
 Bürgergemeinde, eine Personalkörperschaft des öffentlichen Rechts in manchen Schweizer Kantonen
 Gemeindebegriff im christlichen Kontext:
 Kirchengemeinde, die kleinste organisatorische Einheit im Christentum
 Gottesdienstgemeinde, die Gesamtheit der Teilnehmer an einem Gottesdienst
 Anstaltsgemeinde, eine evangelische Gemeinde innerhalb einer (zum Beispiel diakonischen) Einrichtung (Anstalt)
 Örtliche Gemeinden (Kirche), Erscheinungsform des protestantischen Christentums in China
Gesamtheit der Anhänger einer (politischen) Idee oder Weltanschauung
 Gemeinde (Wuppertal), Ortslage von Wuppertal

Die Gemeinde steht für:
 Die Gemeinde, die Verbandszeitschrift des Schleswig-Holsteinischen Städte- und Gemeindetages
 Die Gemeinde (Kirchenzeitschrift), offizielle Zeitschrift des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden

Siehe auch:
 Gemeine